Ougarou peut désigner :
Ougarou, la commune située dans le département de Bilanga au Burkina Faso.
Ougarou, la commune située dans le département de Matiacoali au Burkina Faso.